STELCO steht für:
 State Electric Company, maledivischer Stromversorger
 Stelco, ehemaliger Stahlhersteller (heute US Steel Canada)
 STELCO, deutscher Hersteller von Piezokeramik (Tochter der Sumida Corporation)

Abkürzung